Häränsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häränsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Häränsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Häränsaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar